Darla kan avse:
 Darla (rollfigur) – en rollfigur i TV-serierna Buffy och vampyrerna och Angel
 Darla (Angelavsnitt) – ett  avsnitt i TV-serien Angel, se Angel (säsong 2)